Ediacara ist der Teil des Namens folgender Begriffs:

 Ediacara-Fauna, ausgestorbene vielzellige Lebewesen (Metabiota) aus der Zeit des ausgehenden Proterozoikums vor etwa 580 ± 10 Mio. Jahren 
 Ediacara-Hügel, Hügelkette im Norden des Flindersgebirges im australischen Bundesstaat South Australia rund 350 km nördlich von Adelaide

Siehe auch:
 Ediacarium, das jüngste chronostratigraphische System und die jüngste geochronologische Periode des Proterozoikums